Pagus (Romeins), naam voor een Romeins gebied, vaak vertaald als gouw (ongeveer tot 5e eeuw)
Gouw (Germaans), Latijn: pagus, naam voor een middeleeuws gebied onder de Franken (ongeveer 5e-10e eeuw)
Gouw (scouting), regio binnen Scouting in Vlaanderen
Gouw (NSDAP), Nazigau, partijafdeling in het nazi-Duitse rijk, later ook bestuurlijk gebied
Rijksgouw, Reichsgau, bestuurlijk gebied van in het nazi-Duitse rijk, gebruikt voor geannexeerde gebieden
Gouw (Midden-aarde), landstreek in het werk van J.R.R. Tolkien
Gouw (rivier), riviertje in het noorden van Drenthe
Gouw (Hoorn), voormalig riviertje en tegenwoordig een straat in Hoorn